Дамастор () — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Дамастор — гигант;
 Дамастор — сын Навплия;
 Дамастор — один из женихов Пенелопы;
 Дамасториды — сыновья Дамастора, Тлеполем и Агелай, упомянутые в «Илиаде».

Примечания 

Герои древнегреческих мифов